Eugenio di Savoia – generale italiano naturalizzato austriaco
 Eugenio di Savoia (incrociatore) – incrociatore
 Eugenio di Savoia-Genova – duca di Genova
 Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons – conte di Soissons

Pagine correlate 

Eugenio di Savoia Carignano
Eugenio di Savoia-Soissons